Langedijk steht für:

 Langedijk, eine ehemalige Gemeinde in der niederländischen Provinz Nordholland

Langedijk ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Langedijk (* 1956), kanadischer Theaterregisseur und Schauspieler
 Jan Langedijk (1910–1981), niederländischer Eisschnellläufer
 Pieter Langedijk (* 1994), niederländischer Fußballspieler